Lartigue (Gers)
 Lartigue (Gironde)

Desambiguações de topônimos